Die 1. HNL 1999/2000 war die neunte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. Juli 1999 und endete am 13. Mai 2000.

NK Croatia Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 1999/2000 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 1999/00  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000